

Калф — острів у складі Канадського Арктичного архіпелагу

Калф — острів у складі штату Массачусетс
 Калф — острів у складі штату Коннектикут
 Калф — острів у складі штату Мічиган